Montacutidae är en familj av musslor. Montacutidae ingår i ordningen Heterodonta, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur.

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor
Montacutidae